L’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle peut faire référence à :

 Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique
 Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique
 Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle dans une minisérie ou un téléfilm